Riu de Milans, riu de la Conca de Barberà 
 Milans o Milvinae, aus rapinyaires